La Serie B 1950-1951 è stata la 19ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 10 settembre 1950 e il 24 giugno 1951 e conclusa con la vittoria della , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Ettore Bertoni () con 25 reti.

Stagione

Avvenimenti
Si passò da 22 a 21 squadre partecipanti. L'avvio del torneo fu turbato dal Caso Messina-Cosenza: il 31 agosto, a dieci giorni dall'inizio della stagione, la Lega Nazionale condannò il Messina per un presunto caso di corruzione orchestrato nello spareggio che gli aveva permesso di vincere il girone meridionale di Serie C tre mesi prima. I siciliani vennero quindi sospesi e provvisoriamente esclusi dal campionato cadetto, mentre la gara della prima giornata a Livorno veniva rimandata a data da destinarsi. Fu poi la CAF a prendere una decisione definitiva, assolvendo i peloritani per insufficienza di prove e permettendo il regolare svolgimento della competizione.

Il campionato vide le affermazioni di  e , che conquistarono la promozione rispettivamente con sei e quattro giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Le inseguitrici furono ,  e . Per la squadra di Ferrara fu la prima promozione in massima serie, mentre i lilla festeggiarono il ritorno in A dopo vent'anni. Il  ottenne con il sesto posto il massimo piazzamento della sua storia. In coda, ad un' presto rassegnata e che perse con un punteggio-record l'ultima gara a Brescia, si unirono dapprima il  alla sua ultima apparizione in B, poi la  e il  (per i pugliesi fu la prima caduta in C) ed infine lo , la cui rincorsa finale sul  non conobbe fortuna.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1951-1952.
      Retrocesso in Serie C 1951-1952.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 1950
Calcio nel 1951
1950